Валери́й Ива́нович Кушли́н (род. 1 июля 1936 года, г. Горький) — российский экономист, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Один из основателей новых направлений исследований в области эффективности инноваций и инновационного типа экономического развития, стимулирования прогрессивных технологий, управления нововведениями.

Возглавляет квалификационный диссертационный совет, имеющий право присуждения степеней кандидата и доктора экономических наук.

Образование 
 1955 — окончил Горьковский авиационный техникум.
 1960 — окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта.
 1973 — окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС.
 1982 — защитил докторскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС, тема: «Повышение эффективности развития производственного аппарата страны».
 Прошел стажировки в США (1994 год и 2000 год), в Германии (1995 год), в Японии (1998 год), в Великобритании (2001 год).

Карьера 
 1960—1966 — технолог, начальник автоматизации и механизации производства отдела, заместитель главного технолога Московского судостроительного завода;
 1966—1970 — заведующий промышленно-транспортным отделом Пролетарского райкома КПСС;
 1973—1983 — старший преподаватель, доцент, профессор кафедры экономики и организации производства Академии общественных наук при ЦК КПСС;
 1983—1989 — консультант, руководитель группы консультантов экономического отдела ЦК КПСС;
1994—2000 — первый проректор Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации;
 С 1989 года — заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС.

Преподавательская деятельность 
Преподает в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ дисциплины: государственное регулирования экономики, методология и методы прогнозирования и стратегического планирования в экономике. Подготовил и выпустил свыше 60 кандидатов и докторов экономических наук, некоторые из них занимают высокие посты в государственных органах России и стран СНГ.

Член редколлегии журналов «Экономист» и «Государственная служба».

Область научных интересов — управление инновациями, экономика.

Членство в консультативных и научных советах и комиссиях 
 Международный Фонд имени Н. Д. Кондратьева, вице-президент.
 Ассоциация «Прогнозы и циклы», вице-президент.
 Российская академия естественных наук, действительный член.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1986 год)
 Орден Дружбы (2001 год
 Звание «Заслуженный экономист РФ» (2004 год)
 Благодарность Президента Российской Федерации (2006 год)
 Серебряная медаль им. Н. Д. Кондратьева (2006 год)
 Золотая медаль Аль-Фараби (2016 год)

Труды 
Автор более 150 научных трудов, в том числе четырёх монографий, ряда учебников и учебных пособий по проблемам рыночной экономики для студентов и аспирантов экономических факультетов высших учебных заведений, в том числе:
 Ускорение внедрения научных достижений в производство. — М.: Экономика, 1976, 175 с. — 9,6 п.л.
 Производственный аппарат будущего: (проблемы эффективности). — М.: Мысль, 1981, 271 с. — 15,5 п.л.
 Взаимодействие науки и производства: пути, формы, эффективность. — М.: Экономика, 1986, 81 с. — 4,6 п.л.
 Интенсификация обновления производственного аппарата. — М.: Мысль, 1986, 263 с. — 14,8 п.л.
 Траектории экономических трансформаций. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика». 2004, 310 с. — 19,5 п.л.
 Государственное регулирование экономики: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономика, 2016. — 495 с., — 31 п.л.
 Национальная экономика и её структурно-инновационная трансформация. — В кн.: Хозяйственные системы инновационного типа: теория, методология, практика / Под общ. ред. А. Н. Фоломьёва / Кушлин В. И., Фоломьёв А. Н. // Москва. 2011.
 Принципы энергоэкологического развития на XXI век // Eurasian Economic Review. Astana Economic Forum. 2011 № 02/2011.
 Значение ноосферной концепции В. И. Вернадского для выработки новых подходов к экономике // Вестник Российской академии естественных наук. 2011 №Том 11, № 3.
 Приоритеты государственной экономикой политики на «посткризисном» этапе. — В кн.: Посткризисная экономика России: направления модернизации. Материалы ХХ1 научной конференции / Общ. ред. А. Н. Фоломьёв // Москва. 2011.
 Проекция ноосферной концепции В. И. Вернадского на анализ глобального кризиса в экономике и поиск путей дальнейшего устойчивого развития // Вестник Казахстанской национальной академии естественных наук. 2012 № 2.
 Мировой финансово-экономический кризис и его влияние на стратегические подходы к проблеме устойчивого экономического развития // Вестник Российского Университета Дружбы Народов». Серия «Экономика». 2012 № 5.
 «РИО+20» и стратегии устойчивого экономического развития в России и в мире. — В кн.:РИО+20 и энергоэкологическое развитие мира в XXI веке. // Москва. 2012.
 Model ekonomiczny Rosji. Глава в кн.: ROSJA XXI wiek: Geopolityka, Gospodarka, Kultura / red. Marian WILK. / Кушлин В. И., Ивлева Г.Ю // Lodz, Польша. 2013.
 Specifika ekonomickḗho modelu Ruska — Глава в кн.: RUSKO Ve 21. Stoleti: Politika, Ekonomika, Kultura. / Кушлин В. И., Ивлева Г. Ю. // PLZEN, Чехия. 2013.
 Характер промышленной политики государства на стыке Кондратьевских циклов. — Глава в кн.: Наследие Н. Д. Кондратьева и современность / под ред. П. Н. Клюкина // С-Петербург. 2014 Скачать: Характер промышленной политики государства на стыке Кондратьевских циклов. — Глава в кн.: Наследие Н. Д. Кондратьева и современность / под ред. П. Н. Клюкина
 Приоритеты и формы регулирования национальной экономики в условиях глобальной неопределенности. — В кн.: Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования // г. Минск, Белоруссия. 2014.
 Институциональная среда российской системы. — Глава 2 в кн.: Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития: Монография / Отв. ред. Р. С. Гринберг и П. В. Савченко // Москва. 2014.
 Реформирование государственной службы как фактор управления социально-экономическим развитием (опыт развитых стран) / Кушлин В. И., Устенко В. С. // Современные технологии управления. 2015 № 5(53).
 Научно-технический фактор в антикризисной политике — В кн: Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования : XI Междунар. науч.-практ.конф., Минск, 16-17 апр. 2015 г. : сб.науч.ст./ редкол.: д-р физ.- / Кушлин В. И. ,нет // Минск : Акад.упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2015.
 Научно-технический фактор в антикризисной политике // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования : Минск, 2015 г. : сб.науч.ст./ редкол.: д-р физ.-мат. наук, проф. И. И. Ганчерёнок (пред) [и др.]. — Минск : Акад.упр. при Президенте Респ. Беларусь, — 2015. Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь.

Ссылки 
 Страница В.И.Кушлина на сайте РАНХиГС
 Книги В.И.Кушлина в электронном каталоге книжного Интернет-магазина Ozone
 Список публикаций В.И. Кушлина в Научной электронной библиотеке Elibrary.ru
 Авторская страница и ссылки на препринты научно-исследовательских работ В.И. Кушлина в репозитории SSRN (Social Science Research Network)

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Экономисты СССР
Выпускники вузов Нижнего Новгорода